Selden peut faire référence à :

Patronymie 
 Annie Selden, mathématicienne américaine.
 George Selden (1929-1989), romancier américain.
 John Selden (1584-1654), juriste et humaniste anglais.
 John Selden Roane (1817-1867), homme politique démocrate américain.
 Paul Antony Selden (né en 1954) est un paléontologue et un arachnologue britannique
 Robert Selden Garnett (1819-1861), militaire américain.
 Wayne Selden Jr. (né en 1994), joueur américain de basket-ball.

Toponymie 

 Selden, une municipalité située dans le comté de Sheridan au Kansas ;
 Selden, une census-designated place située dans l’État de New York.

Homonymie de patronyme